Kyšice kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Kyšice (ort i Tjeckien, Mellersta Böhmen), 
 Kyšice (ort i Tjeckien, Plzeň), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar